Mick Wallace  – allenatore di calcio irlandese
Mike Wallace  – giornalista statunitense
Mike Wallace  – giocatore di football americano statunitense
Mike Wallace  – storico statunitense